Plaats in Indonesië
 Bajang (Balong), een plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Bajang (Mlarak), een plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java,
 Bajang (Pakong), een plaats in het regentschap Pamekasan van de provincie Oost-Java